Странка може бити:
 Политичка странка (Политичка партија), основни облик политичке организације, односно
 Странка (Мјелњик), насеље у округу Мјелњик, Чешка

Види још 
 Партија, вишезначна одредница